Aleksandr Pavlenko – calciatore russo
 Vadim Pavlenko – calciatore sovietico
 Vladimir Pavlenko – ex schermidore sovietico